Rozgrywki o Puchar Ukrainy w piłce siatkowej mężczyzn w 2010 roku (Кубок України) zainaugurowane zostały  2 września 2010 roku. 

Składały się one z trzech rund grupowych i turnieju finałowego.

Turniej finałowy rozegrany został w dniach 25-26 grudnia 2010 roku w Pałacu Sportu Łokomotyw w Charkowie.

Puchar Ukrainy zdobyła drużyna .

Drużyny uczestniczące

I runda

Grupa A-1 - Chmielnicki 
Tabela

Klub Łokomotyw Kijów wycofał się z rozgrywek.

Wyniki spotkań

Grupa A-2 - Użhorod 
Tabela

Klub Fakieł Iwano-Frankowsk wycofał się z rozgrywek.

Wyniki spotkań

Grupa A-3 - Mariupol 
Tabela

Klub Awtoshljachbud Donieck zrezygnował z udziału w rozgrywkach.

Wyniki spotkań

Grupa A-4 - Charków 
Tabela

Wyniki spotkań

II runda

Grupa B-1 - Połtawa 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B-2 - Czernihów 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B-3 - Charków 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B-4 - Czerniowce 
Tabela

Wyniki spotkań

III runda

Grupa V-1 - Czerkasy 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa V-2 - Krasnoperekopsk 
Tabela

Wyniki spotkań

Turniej finałowy

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

Puchar Ukrainy w piłce siatkowej mężczyzn
2010 w piłce siatkowej
2010 na Ukrainie